AngularJS
 Angular (фреймворк)
 кутова кістка